Las siglas ATR pueden aludir a:

 Avions de Transport Régional, fabricante franco-italiano de aviones regionales.
 Advanced tongue root, rasgo fonético.
 Sistema de Entrenamiento ATR.
 Aeropuerto Internacional de Atar (Mauritania), en su código IATA.
 Amar en tiempos revueltos, serie española.
 Rango verdadero medio, Average True Range o ATR.
 Acidosis Tubular Renal.
 A todo ritmo, o ATR.
 Atari Teenage Riot, Chaveurou.

Siglas